La princesa Sofía de Schönburg-Waldenburg (Sophie Helene Cecilie; 21 de mayo de 1885 - 3 de febrero de 1936) fue la consorte del príncipe Guillermo de Wied. Con la ascensión de su marido al trono albanés se convirtió en Princesa de Albania (). Fuera de su país, y en la correspondencia diplomática, recibía el título de "Princesa consorte", pero en Albania era referida como Mbretëreshë, o Reina.

Familia y matrimonio 
La princesa Sofía nació en Potsdam, Brandeburgo, siendo la hija del príncipe heredero Víctor de Schönburg-Waldenburg (1856-1888) y su esposa, la princesa Lucía de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1859-1903), ambos miembros de dinastías alemanas mediatizadas. Tenía algunos remotos ancestros albaneses, siendo descendiente de la princesa Ruxandra Ghica, hija de Grigore I Ghica.

Sus abuelos maternos eran el príncipe Emilio de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1824-1878) y su primera esposa Pulcheria Cantacucena (1820-1865), una princesa rumana. Emilio era el hijo de Augusto Luis, príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1788-1874) y Franziska Allesina gennant von Schweitzer (1802-1878). 

Ambos padres murieron siendo la princesa Sofía joven, pasando entonces gran parte de su juventud en la finca de Fantanele en Moldavia, que era propiedad de sus parientes maternos.
  
El 30 de noviembre de 1906 en Waldenburg, Sajonia, la Princesa Sofía contrajo matrimonio con el Príncipe Guillermo de Wied, con quien tuvo dos hijos:
Princesa María Leonor de Albania (1909-1956)
Príncipe Heredero Carlos Víctor de Albania (1913-1973)

Princesa de Albania

La princesa Sofía era cercana a la tía de su marido, la reina Isabel de Rumania, a quien conocía desde que se hubiera trasladado a Rumania después de la muerte de sus padres. La princesa Sofía y la reina Isabel realizaban actividades juntas: cantaban, pintaban, componían y tocaban instrumentos musicales conjuntamente. La reina Isabel jugó un importante papel en conseguir al marido de Sofía el trono de Albania al pedir a Take Ionescu que convenciera a las grandes potencias para que eligieran a Guillermo para el cargo. Ambas también obraron conjuntamente para superar la reluctancia de Guillermo a aceptar el trono. 

Finalmente Guillermo aceptó, y el 21 de febrero de 1914, el Príncipe Guillermo y la Princesa Sofía recibieron a una delegación de notables albaneses en su castillo en Neuwied, donde a Guillermo se le ofreció el trono formalmente. La delegación albanesa después visitó Waldenburg, Sajonia, donde mostraron sus respetos a la familia de Sofía.

Sofía y su marido llegaron a Albania el 7 de marzo de 1914, en Durrës, la capital provisional. Sin embargo, su aventura albanesa probó ser efímera. El 3 de septiembre de 1914, con el país en rebelión, la Princesa Sofía y el Príncipe Guillermo abandonaron Albania, para no volver nunca más. No obstante, oficialmente permaneció como Princesa de Albania hasta el 31 de enero de 1925, cuando el país fue declarado una república.

Sofía murió en el Castillo de Fântânele, Rumania, en 1936.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Potsdam
Historia de Albania
Princesas de Alemania
Casa de Wied
Albania, Sofia
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo